Транспорт на Кипре представлен автомобильным, водным и воздушным сообщениями. Железные дороги на острове на данный момент отсутствуют: последняя железная дорога была разобрана в 1952 году.

Автомобильный транспорт 

По данным 2011 года, общая протяжённость автомобильных дорог на Кипре составляет , из них  находятся под контролем государства.  дорог контролируются частично признанной Турецкой Республикой Северного Кипра. Дороги с покрытием составляют , грунтовые — .  составляют многополосные автомагистрали. Как последствие британского правления, Кипр является одной из четырёх стран Евросоюза с левосторонним движением.

Автомагистрали 
 А1: Никосии — Лимасол
 А2: соединяет А1 возле Пера-Хорио с А3 возле Ларнаки
 A3: Аэропорт Ларнаки — Айия-Напа, также служит объездной дорогой Ларнаки.
 А5: соединяет А1 возле Кофину с А3 возле Ларнаки
 A6: Пафос — Лимасол
 A7: Пафос — Полис (по последнему плану)
 A9: Никосия — Астромеритис (в стадии строительства)
 А22 «Дали»: соединяет промышленный район с Анфуполисом, Лакатамия (третье транспортное кольцо Никосии, по последнему плану)

Общественные автобусы 
В 2006 году было объявлено о крупномасштабном проекте расширения автобусного сообщения и обновлении инфраструктуры на всей территории Кипра при финансовой поддержке Банка Развития Европейского Союза. Новая автобусная сеть вступила в работу в 2010 году.

Система автобусного сообщения получила структурированную нумерацию:
 с 1 по 31 — городские дневные маршруты Лимасола;
 с 40 по 95А — пригородные дневные маршруты Лимасола;
 с 100 по 259 — дневные маршруты Никосии;
 300-е — ночные маршруты Никосии;
 101, 102, 201, 301 и 500-е — дневные маршруты района Фамагуса/Айиа-Напа;
 400-е — маршруты района Ларнаки;
 600-е — маршруты района Пафоса;
 700-е — маршруты района Ларнака—Фамагуста/Айиа-Напа;
 N (маршрутный префикс) — ночные маршруты Лимасола.
Автомобильный транспорт является доминирующим видом транспорта на острове. По данным Международной дорожной федерации, в 2007 году Кипр занимал первую строчку по количеству автомобилей на 1000 человек — 742.

Водный транспорт 
Основные порты Кипра:
 в греческой части острова:
 Ларнака;
 Лимасол;
 Василикос;
 в турецкой части острова:
 Фамагуста;
 Кирения.

Торговый флот 
По данным 2010 года, Кипр занимает 13 место в мире по размеру торгового флота. Под флагом Кипра зарегистрировано 838 судов, из них 622 принадлежат иностранным государствам, что связано с предоставление правительством судовладельцам удобного флага. Из них:
 278 балкеров;
 163 сухогруза;
 77 химических танкеров;
 201 контейнеровоз;
 11 танкеров для жидкого газа;
 3 пассажирских судна;
 25 грузопассажирских судна;
 62 нефтеналивных танкера;
 5 судов-холодильников;
 9 ролкеров;
 4 автомобилевоза.
В других странах зарегистрировано 152 кипрских судна.

Воздушный транспорт 

В 2013 году на Кипре имелось 15 аэропортов, в том числе 13 с бетонным покрытием, 9 вертолётодромов. Имеется три международных аэропорта:
 Ларнака;
 Пафос;
 Никосия.
Международный аэропорт Никосия являлся крупнейшим на острове, но был закрыт для гражданской авиации после турецкого вторжения в 1974 году. В настоящее время в нём базируется Контингент Вооружённых сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

Авиакомпании 
 Cyprus Airways — национальная авиакомпания Республики Кипр, прекратившая существование в 2015 году.
 Tus Airways.

Железнодорождный транспорт 

В настоящее время Кипр не располагает железными дорогами. С октября 1905 по Декабрь 1951 года на острове действовала государственная железная дорога Cyprus Government Railway. Она имела протяжённость 122 км и 39 остановок. Колея имела ширину 762 мм. Дорога связывала Фамагусту, Никосию и Морфу. Закрытие и демонтаж дороги произошли по финансовым причинам. До 1974 года функционировал последний участок, использовавшийся на добыче полезных ископаемых.

Примечания 

Транспорт на Кипре